Midas steht für:
 Midas, mythischer König
 Midas (Töpfer), antiker Töpfer
 (1981) Midas, Asteroid des Hauptgürtels
 NATO-Codename eines russischen Tankflugzeuges, siehe Iljuschin Il-76 #Militärische Versionen
 Midas Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Microbial Database for Activated Sludge and Anaerobic Digesters, Aalborg University, Dänemark

Unternehmen:
 Midas Filmes, portugiesische Filmproduktions- und DVD-Verlagsgesellschaft
 Midas Verlag, Schweizer Sachbuchverlag
 Midas Cars, britischer Automobilhersteller
 Midas Racing Services, britischer Automobilhersteller
 Midas Automotive, britischer Automobilhersteller
 MIDAS Audio, Hersteller hochwertiger Audiokomponenten der professionellen Beschallungstechnik 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Midas (Kalifornien)
 Midas (Kentucky)
 Midas (Nevada)

MIDAS steht als Abkürzung für:
 Micro-Imaging Dust Analysis System, das Rastersondenmikroskop der Raumsonde Rosetta, siehe Rosetta (Sonde) #Technik und Instrumente
 Migraine Disability Assessment Score
 Minority Dailies Association, siehe Europäische Vereinigung von Tageszeitungen in Minderheiten- und Regionalsprachen
 Missile Defense Alarm System, ein experimentelles Satellitenwarnsystem, siehe Defense Support Program #Geschichte
 US-Projekt Impact of Melt on Ice Shelf Dynamics And Stability („Einfluss der Schmelze auf Dynamik und Stabilität von Eisschelfen“), speziell des Larsen-Schelfeises
 MIDAS-Syndrom

Siehe auch:
 Midaskomplex
 Midasstadt
 Vom König Midas

Abkürzung